Corp cavernos (lat. corpus cavernosum) – organe erectile alcătuite dintr-un sistem de trabecule și caverne, care formează clitorisului la femeie și penisul la bărbați.
 Corp cavernos al clitorisului;
 Corp cavernos al penisului.

Țesut conjunctiv
Aparatul cardiovascular
Aparatul reproducător